Pockau heißen:
 Pockau, Ortsteil der Stadt Pockau-Lengefeld im Erzgebirgskreis in Sachsen
 Pockau (Gemeinde Gaming), Ortschaft von Gaming, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
Gewässer:
 Schwarze Pockau, Černá, Schwarzwasser, linker Nebenfluss der Flöha im Erzgebirge
 Rote Pockau, Nebenfluss der Schwarzen Pockau im Erzgebirge

Siehe auch:
 Pöckau